kapturnica (Sarracenia) – rodzaj roślin z rodziny kapturnicowatych
 kapturnica (Arthopyrenia) – rodzaj porostów z rodziny plamicowatych
 kapturnica (Deroptyus accipitrinus) – gatunek ptaka z rodziny papugowatych